Strada nazionale 25 - Strada nazionale della Svizzera
 Strada nazionale 25 dell'Alto Adige e del Passo di Resia - Strada nazionale del Regno d'Italia